Vawkavysk kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vaŭkavyskі Rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Horad Vaŭkavysk, ort, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar